Українці Придністров'я — українці, що проживають на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Є третьою за чисельністю національністю невизнаної республіки, після молдован та росіян. За даними перепису 2004 р. у Придністров'ї налічувалося 160 069 українців (28,8%), які становили майже половину населення Рибницького (45,4%) та Кам'янського (42,6%) районів та значну частку населення інших районів республіки.

Населені пункти з найбільшою кількістю українців 
Найбільша кількість українців була у таких населених пунктах(понад 1 тисячу осіб):

 Тирасполь  48 420 осіб (33,6%);
 Рибниця 24 898 (46,4%);
 Бендери 17 348 осіб (17,9%);
 Дубоссари 8 062 осіб (34,1%);
 Ближній Хутір 4 687 осіб (64,3%);
 Кам'янка 3476 осіб (33,67%);
 Дністровськ 3 390 осіб (27,4%);
 Суклея 3054 особи (30,5%);
 Первомайськ 2 068 осіб (46,6%);
 Єржово 1938 осіб (67,0%);
 Рашків  1743 особи (87,0%);
 Слободзея  1 696 осіб (10,6%);
 Григоріополь 1666 осіб (16,3%);
 Воронкове 1 569 осіб (57,3%);
 Глинне 1 448 осіб (27,6%);
 Катеринівка 1445 осіб (90,3%);
 Красненьке 1430 осіб (71,9%);
 Шипка 1413 осіб (64,1%);
 Паркани 1180 осіб (11,2%);
 Незавертайлівка 1100 осіб (23,2%).

Чисельність

Міські ради

Григоріопольський район

Дубоссарський район

Кам'янський район

Рибницький район

Слободзейський район

Культура

Організації
 Спілка українців Придністров'я

Освіта 
 Український ліцей у Тирасполі
 Українська гімназія імені Івана Котляревського в Бендерах
 середня школа імені Лесі Українки в Рибниці
 дві початкові школи
 кафедра української мови та літератури у Придністровському державному університеті імені Т. Шевченка

Преса і телебачення  
 Станом на 2011 р.в ПМР виходить щотижнева україномовна газета «Гомін»
 українське телебачення та радіомовлення.

Пам'ятники 
У регіоні відкрито сім пам’ятників видатним українцям. Зокрема, Іванові Мазепі, Івану Котляревському.

Примітки 

Придністров'я
Придністров'я